Keith Wheeler ist der Name folgender Personen:

* Keith Wheeler (Schriftsteller) (1911–1994), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Keith Wheeler (Leichtathlet) (* 1943), australischer Mittelstreckenläufer